Teatro João Caetano (Niterói)
Teatro João Caetano (Rio de Janeiro)
Teatro João Caetano (São Paulo)

Desambiguação